Abra är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1818. Abra ingår i familjen Semelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Referenser

Noter

Externa länkar 

Musslor